Kvammen ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Kvammen (* 1988), norwegischer Sänger
 Reidar Kvammen (1914–1998), norwegische Fußballspieler